Rappelz é um jogo MMORPG (massive multiplayer online role-playing game) gratuito. O jogo é desenvolvido pela empresa coreana nFlavor (Atualmente chamada Gala-Lab), e publicado pela empresa Way2Bit Co. Ltd. (Bora Island). É publicado na Europa por Way2Bit Co. Ltd. em francês, alemão, italiano, polaco e turco. Em outubro de 2008, Rappelz foi igualmente publicado pelo Sudeste da Ásia jogo pela editora AsiaSoft, como RappelzSEA, porém mais tarde foi descartado pela empresa em 1 de setembro de 2009. O jogo também foi publicado em língua árabe para os jogadores do médio oriente e África do norte pela empresa dos Emirados Game Power 7. O jogo foi lançado com um título diferente, conhecido como Esperança das Nações (em árabe: أمل الشعوب), e foi lançado em 16 de março, 2009.

Rappelz é ambientado num mundo de fantasia medieval, dominado por três raças: Deva, que representam a luz, o Asura, que representam as trevas, e Gaia, os seres humanos que possuem uma afinidade com a natureza.

Cada parcela episódio do jogo é referido como "Epic", semelhante ao "Lineage II Crônicas". O episódio actual chama-se "Epic IX: 9.1 - Prelude".

O Início e o Fim 

O jogo foi lançado em fase Open Beta no Brasil pela Gala-Net Brasil, através do portal gPotato no dia 2 de Dezembro ganhando muitos adeptos no seu perfil no Twitter e Orkut, no dia 8 de Dezembro foi criada uma página no Facebook. Após uma má administração da equipe brasileira, o Rappelz BR faliu, a empresa Gala-Net Brasil declarou falência no dia 03/12/2013, deixando muitos fãs decepcionados com o descaso da empresa brasileira com o jogo e principalmente com os fãs que jogavam. Rappelz BR era um jogo que tinha tudo para crescer, mas foi abandonado pelos administradores brasileiros.

Hoje em dia muitos fãs brasileiros ainda jogam o Rappelz no servidor Global,inclusive representam uma quantidade significativa no servidor global atualmente com guildas brasileiras que migraram após o término do servidor brasileiro para o servidor global.

História 
No mundo de Rappelz existem três raças, sendo a mais antiga Gaia, e para ajudá-los, os deuses da criação e extinção trouxeram mais duas para o mundo: Deva que representa a Luz e Asura que representa a Escuridão. Após a criação houve um período de paz e estabilidade no mundo.

Eras se passaram, e surgiu entre os Gaia alguém que se auto-intitulava "A Bruxa". Com o tempo, seu poder cresceu assustadoramente, dotada de uma ambição impiedosa, desafiou o povo de Gaia a se rebelar contra o mundo.

Felizmente, nem todas as pessoas de Gaia responderam a este chamado, no entanto o mundo foi atirado no mais completo caos. Graças aos esforços combinados das três raças de Deva, Asura e Gaia, "A Bruxa", foi finalmente capturada e queimada viva. A vitória só pode ser alcançada com a união das três raças.

Agora, as três nações continuam a coexistir no mundo do Rappelz, mas rumores surgiram sobre a segunda vinda de "A Bruxa" e o retorno de suas forças terríveis. No Epic 6 começa a busca para descobrir quem está por trás da ressurreição da bruxa, surge então a lenda do personagem e herói Hector e finalmente o assassinato da bruxa.

Raças e classes

Asura 

O Asura são uma raça de anjos negros que foram enviados para ajudar a raça humana, a Gaia. Asura são conhecidos em todo o continente por sua capacidade de evitar ataques.

Cidade Natal: Katan

Progressão de classe

Classes e evolução

Classes disponíveis para Asura

Stepper - Todos começam como esta classe de trabalho.

Strider - Guerreiro Asura.

Assassin - Segunda opção de classe para Strider; especializado em combate corpo-a-corpo.

Shadow Hunter - Segunda opção de trabalho para Strider; focado em ataques à distância.

Dark Magician - Especializado em ataques mágicos.

Caos Magician - Segundo nível de classe para Dark Magician; focada em magias de ataque.

Warlock - Segundo nível de classe para Dark Magician; focada em armadilhas, debuffs e buffs.

Sorcerer - Summoner Asura.

Battle Summoner - Segundo nível para Summoners.

Habilidades compartilhadas
Deep Evasion - uma habilidade ativa que dá ao usuário uma melhor chance de esquiva (evitar) os ataques recebidos. É uma habilidade usada em todas as classes Asura.

Deva 
Os Deva são uma raça abençoada por todas as coisas sagradas. Os Deva foram enviados ao mundo para ajudar os Gaia. Eles usam a magia sagrada de cura e defesa.

Cidade Natal: Laksy

Classes e evolução
Guia - Classe básica dos Deva.

Paladino - Guerreiro Deva.
Cavaleiro - Segundo nível para HW; Tank.
Soldado - Segundo nível para HW; Damage Dealer.

Clérigo - Classe de cura
Bispo - Segundo nível para Cleric; Focada em magias de ataque, mas inclui alguns buffs.
Pré-bisteiro - Segundo nível para Cleric; Focado na Buffs e Cura.

Criador - Summoner Deva.
Criador Sagrado - Segundo trabalho de Breeder.

Habilidades compartilhadas
Cua Inferior - A autocura é feitiço utilizável por todas as classes Deva.

Gaia 
Essa raça humana é especializada nos elementos terra, água, ar e fogo. Eles são a raça neutra no mundo do Rappelz.

Cidade Natal: Horizon

Classes e evolução
Rogue - É a classe inicial de todos Gaia.

Fighter - Guerreiro Gaia
Campeão - Segundo nível para Fighter; Melee.
Archer - Segundo nível para Fighter; ataques à Distância.

Kahuna - Classe mágica Gaia.
Battle Kahuna - Segundo nível para Kahuna, focada na cura e atacar.
Druid - Segundo nível para Kahuna; possui muitas magias AOE e DOT.

Spell Singer - Summoner Gaia
Evoker - Segundo nível para Spell Singer

Jogando Rappelz 
No jogo temos raças/nações: Os seres de luz chamados de Deva, e duas raças humanas chamado de Gaia e Asura. Cada raça tem três classes: Guerreiro, mago e invocador (classe cujas habilidades são ligadas ao treinamento e criação de criaturas). Criaturas são animais encontrados pelo mundo e que podem ser domados pelos jogadores, desde que ele possua a carta do animal em questão, depois de domados eles acompanham o aventureiro pelo mundo auxiliando-os na batalha; e assim como os jogadores, os animais possuem um sistema de níveis e habilidades, que crescem à medida que evoluem e adquirem pontos de experiência.

De modo a facilitar certas ações in-game, Rappelz oferece, o uso de ícones para as ações, permitindo-lhes ser atribuído a uma tecla de atalho. Algumas outras ações também podem ser utilizados através do uso de ícones (disponíveis na janela de controle).

Lak é a energia mágica de monstros, e pode ser obtido derrotando-os enquanto usa um colar apropriado, você pode adquiri-lo nas primeiras quests dentro da cidade na Ilha dos Novatos. O lak acumulado pode ser trocado no Trader Lak tanto por chips ou rupias. Lak Traders também oferecem a opção de comprar chips com rupees. Existem três tipos de chips: Força, Alma e Luna Chips. Esses chips são itens que os personagens usam para a batalha, aumentando a quantidade de dano que o alvo recebe por uma quantidade limitada de tempo, estes itens estão divididos em ranks, de acordo com o nível do monstro que querem afetar. Força aumentará o dano físico, Alma aumentará o dano mágico e Luna Chips afeta tanto os danos físicos como mágicos, o que faz com que seu custo seja maior.

Os equipamento, tanto do personagem quanto o dos seus animais (que são os mesmos, só que encantados para tal), tem o seu próprio nível que pode ser aumentado, por meio de um upgrade no ferreiro das cidades. Itens que são capazes de fazer isso exibir uma seção na parte inferior de sua janela de status mostrando os efeitos do atualizado, permitindo aos jogadores saber de antemão a qualidade do equipamento além de uma breve informação sobre qual será a mudança no próximo nível. 

Uma outra forma de melhorar seus equipamentos é utilizando em conjunto os cubos de encantamento, recomenda-se no entanto que os cubos sejam usados antes do upgrade no ferreiro, pois existe o risco da arma quebrar a partir do +4. A partir de certos níveis de encantamento com cubos as armas emitem um brilho especial. 

Existe um cubo especifico para cada tipo de equipamento, cubos de habilidade para cartas, cubos de força e cubos de defesa.

A terceira forma de melhorar seus itens é através de Soul Stones. Isso é feito por uma visita a um Soulcrafter. Soul Stones são itens gota que não podem ser comprados em qualquer NPC. Quando "soquetada", eles vão aumentar certos atributos da arma, ou criar novos, se forem cumpridas três condições: o equipamento com a soulstone deve estar equipado, o nível de soulstone deve ser inferior ou igual ao nível do personagem, e o soul power do equipamento é cobrado, o Soul Power pode ser carregada na Soulcrafter de cada cidade, e será pago em Lak. A maioria dos equipamentos tem dois soquetes de Soul Stones, no entanto armas de duas mãos têm quatro.

Sistema de Criaturas 
Um dos grande diferenciais do jogo, é a possibilidade de utilizar alguns parceiros de aventura, as criaturas, algumas delas são usadas para o combate, outras para a coleta de itens e alguns casos em que podem ser utilizadas como parceiros de combate e também montaria.
Criaturas de estimação podem ser usadas por todas as raças e classes: a única exigência são possuir duas habilidades, Invocar Criatura e Controlar Criatura, que estão disponíveis já no início do jogo. As classes básicas (Rogue, Guia e Stepper) e classes de caça têm pouca ênfase no trato de criaturas portanto em pouco as afetam, enquanto outros, especialmente as classes Summoner (Breeder, Spell Singer e Bruxo) pode afetar criaturas de uma forma bem mais eficaz, através de habilidades passivas e buffs.

Criaturas podem ser domadas por qualquer personagem desde que o mesmo tenha a habilidade Domar Criatura e a carta apropriada para esse animal no seu inventário. Os três mais básicas cartões de estimação podem ser comprados em qualquer cidade, enquanto as outras cartas só são encontradas a partir de monstros derrotados. Uma vez domesticados, os animais podem ser convocados e banidos à vontade por seus domadores.

Ao atingir um nível elevado, as criaturas podem evoluir para um tipo diferente. Uma criatura evolui duas vezes durante sua vida, e além disso, os animais podem aprender habilidades em níveis mais elevados que lhes permitem ser utilizados como equipamentos, aumentando o poder do seu proprietário. Fazer um "overbreeding" nos animais concede mais pontos de habilidades e aumenta as suas habilidades de animais diferente de animais sem overbred. O overbreed consiste em fazer com que a criatura fique sem evoluir no seu estágio natural, sendo o primeiro no level 50, ao chegar no level 51 a criatura ganha um marcador +1 antes de sua descrição, ao 52 +2 e assim sucescivamente até o level 60 (+10), quando é o domador é obrigado a levá-lo até o Domador da cidade que faz o trabalho de evoluir a criatura, que passa a ser uma criatura intermediária, depois do nível 115 acontece o segundo overbreed que deixa a criatura com o marcador +25.

Tabela de Criaturas e chances de drop

Classes e níveis 
No Rappelz podemos escolher entre diversas classes (3 por nação), e cada classe possui ainda uma evolução de acordo com o nível do personagem e seu nivel de classe. O sistema de níveis usado é o tradicional, derrotando monstros e ganhando pontos de experiência. Além de pontos de experiência, derrotar monstros também concede os pontos de classe, que são necessários para obter e nível de habilidades do personagem, mas também para aumentar o seu nível de classe. A maioria das habilidades requerem um nível mínimo de trabalho para ser desbloqueado.
A partir do Epic 4, existem três categorias de classe: a classe inicial, primeira evolução de classe e segunda evolução. Após atingir o nível 10 e nível de emprego 10, os personagens podem escolher uma das classes de primeiro emprego especializado. No nível 50 e nível de emprego de 40, a classe segundo emprego pode ser escolhida. Por exemplo, a classe guerreira Gaia, Guerreiro, pode escolher entre o campeão, um combatente corpo, ou um Arqueiro, que se concentra nas habilidades com arco. Todas as classes de qualquer raça compartilham de uma "habilidade racial", que cresce em poder a cada aumento de classe. Ao avançar classe de um personagem de emprego, o nível de classe é zerado.
Os personagens também podem ser overbreeded. Isso significa quando o personagem não avança para a evolução de classe seguinte, mas "upa" seus níveis de classe ao máximo primeiro. O overbreed aplica então um pequeno bônus para suas estatísticas.

Geografia 
O mundo do Rappelz consiste em uma grande ilha, que é o continente, e uma menor, que é chamado de Ilha de Treinamento. O continente é dividido em diversas áreas, tais como Crystal Valley, Habitat Lizardman, Site Pyre e Waterfall. Estas áreas abrigam monstros de níveis geralmente semelhantes, com poucas exceções, como chefes. Há também masmorras, onde os monstros são mais fortes, experiências e as recompensas ponto de experiência e de classe são maiores.
Por padrão, qualquer área é "PK". Isto significa que a batalha pode ser realizada, tanto entre os personagens e os monstros (mobs), e personagens entre si (PK / PvP ou duelo). Algumas pequenas áreas que existem "áreas não-jogador matar". Estas são as cidades Katan, Horizonte, Laksy, Rondo e em torno do teletransporte fora do Laksy, bem como toda a extensão da ilha de trainee. Não é possível realizar a batalha dentro dessas áreas.
Cada cidade tem um número de NPCs com diferentes serviços. Estes serviços incluem um comerciante de armas e armaduras, Teleporter, Lak Trader, Adventure Guide, Job Suporter e Merchant. Toda cidade oferece mais serviços, apesar de alguns serviços são oferecidos por mais de um NPC em Rondo. Alguns NPCs podem ser encontrados fora das regiões da cidade. Estes funcionam apenas como NPCs de missão na maioria dos casos.
Ilha de treinamento é o local de partida de qualquer personagem do jogador. É um local criado com NPCs e quests, como forma de tutorial, bem como atingir um nível de personagem sobre a qual o personagem do jogador torna-se viável no continente. Quando um personagem atinge o nível 10 e completou a quest de transferência de classe, é possível visitar uma Teleporter e transportar-se para a cidade de origem de acordo com a raça do personagem. Uma vez que o nível 20 for atingido, o personagem é incapaz de se teletransportar de volta para a Ilha de Trainee, no entanto, a partir das Epic 5 de libertação antecipada todos os personagens, independentemente do nível, pode visitar a Ilha de Trainee.
Cada raça tem sua própria cidade; Horizon sendo da raça Gaia, Laksy pertencente à raça Deva, e Katan pertencente à raça Asura.

Sistema de calabouços 
Calabouços (dungeons) são locais isolados atingidos através dos portais. Os monstros em calabouços são mais fortes do que monstros normais com o mesmo nível, mas a experiência e recompensas também são melhores. Há também itens que só pode ser obtidos em calabouços. Dungeons são normalmente visitadas apenas por grupos ou dungeon partys (DP). Grupos de calabouço consistem em uma variedade de classes, a maioria, inclui um healer/buffer, um tanquer, e os danos múltiplos. Isso permite que o grupo mate monstros e ganhe experiência mais facilmente. Grupos de Rappelz pode conter até 8 jogadores. Dungeons são locais livres, ou seja, os jogadores serão capazes de interagir com outros personagens e grupos dentro do calabouço. Isso também permite o temível KS (atacar um monstro que foi atacado por outro personagem fora do seu grupo, com a intenção de "roubar" uma parcela do ganho de experiência), ou puxando um grande número de monstros para outro personagem ou partido, geralmente com a intenção de que "multidão" de monstros atacá-los, muitas vezes usado para matar personagens).
Rappelz tem um recurso no lugar que permite guildas de "possuir" um calabouço. A propriedade de um calabouço traz certas vantagens, tais como um "imposto" de Laks e rúpias para personagens que usem o calabouço. Adquirir a propriedade de uma masmorra requer duas etapas. Primeiro, um Raid Dungeon deve ser realizada. Raid Dungeon também é chamado Time Attack, e consiste em matar os dois chefes que guardam as masmorras . Por exemplo, para Relíquias da Árido Moonlight, esses chefes são Oforia e Abhuva. Durante a invasão do Calabouço, calabouço é reservado, ou seja, não são encontrados jogadores que não estejam participando do sítio.
Se o ataque for bem-sucedido e conseguir matar os chefes no menor espaço de tempo em relação ao ataque de outros, a guilda que realizou o raid passar para a tentativa de um sítio à masmorra. Dungeon Sieges (sítios) são realizadas uma vez por semana, em um tempo definido. A Dungeon Siege é uma guerra entre uma guilda defesa, proprietária atual da masmorra, e a guilda atacante, que executou a invasão do Calabouço. Se o cerco for bem-sucedido, a propriedade da masmorra é transferida para a guild atacante. Durante o Dungeon Siege, o calabouço é instanciado, ou seja, não são encontrados outros jogadores (com excepção das partes adversário no Cerco).

Guilds 
Rappelz possui um sistema de guildas, onde qualquer jogador acima do nível 20 pode registrar uma guilda em Guild Oficial (NPC) nas cidades grandes. Guilds oferecer aos jogadores um grupo para jogar. Até cinco corporações podem se unir para formar uma aliança. Os jogadores não podem matar um outro jogador ou membro da guilda membro da aliança. Um personagem que acaba de sair uma guilda não pode criar ou participar de uma guilda no prazo de 7 dias. Isso foi implementado para evitar guild-hopping. Uma aliança que possuir uma masmorra não pode adicionar qualquer outra guilda para a aliança.

Para jogar, basta acessar o link https://en-rappelz.boraecosystem.com/, se registrar no portal e fazer o download do jogo.

MMORPG
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul